El Cronista puede estar refiriéndose a:

 El Cronista, diario español editado en Sevilla entre 1886 y 1896.
 El Cronista, diario español editado en Málaga entre 1895 y 1936.
 El Cronista, diario argentino editado en Buenos Aires desde 1908.
 El Cronista, autor o grupo de autores, a quienes los eruditos bíblicos han atribuido la composición de varios libros de la Biblia hebrea.